Posson peut faire référence à : 

 La société Posson Packaging, une entreprise de cartonnage à Sablé-sur-Sarthe.
 Le posson (avec la même étymologie que « la potion ») est une ancienne mesure de capacité pour des liquides de six pouces du Roi cubes, le quart de la chopine, soit 119,018 ml.
 Le législateur canadien a une definition différente de cette unité de mesure qui correspond à la roquille française. Au Canada, la roquille est le quart du posson français. Le Canada, ayant été cédé à la Grande-Bretagne en vertu du traité de Paris de 1763, les unités de mesures diffèrent désormais du système français.

Voir aussi 
 Les unités de mesure de l'Ancien Régime (Volumes)

Unité de volume
Unité de mesure ancienne française